Rosalinde peut faire référence à :

Astronomie 
 Rosalinde, lune d'Uranus
 (900) Rosalinde, astéroïde

Prénom 
Prénom féminin :
 Rosalinde Bonnet (née à Paris en 1978), illustratrice française ;
 Rosalinde Deville (année de naissance inconnue), productrice française ;
  (née en 1990), actrice danoise.
Prénom masculin :
 Joseph-Rosalinde Rancher, (né en 1785 et mort en 1843 à Nice), écrivain niçois ayant écrit en niçois.

Personnages de fiction 
 Rosalinde, personnage de Comme il vous plaira de William Shakespeare
 Rosalinde, personnage de la Chauve-souris de Johann Strauss II

Voir aussi